Іскра Іван Якович (*? — ↑січень 1659) — козацький полковник;
 Іскра Іван Іванович (*?— †1708) — полтавський полковник (1696–1708) — син Івана Іскри